Соревнования по фехтованию на рапирах среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли с 14 по 19 и 21 мая. Приняли участие 54 спортсмена из десяти стран.

Призёры

Соревнование

Первый раунд

Четвертьфинал

Дополнительный раунд

Полуфинал

Финал

Утешительный финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований